L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis de Dubaï s'est déroulée du  au , sur dur en extérieur. Elle est catégorisée International Series Gold, et il s'agit de la  du tournoi. L'épreuve de simple a été remportée par Roger Federer et celle de double par Leander Paes et David Rikl.

Faits marquants 
 Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Jiří Novák. Il s'agit de son  en carrière et de son  de la saison (après Marseille).
 En double, Leander Paes et David Rikl remportent le titre en battant en finale la paire zimbabwéenne Wayne Black et Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2003) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2003
Dubai
2003 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2003
Tennis en mars 2003